Liste der Kulturdenkmäler in Limbach bzw. Liste der Kulturdenkmale in Limbach steht für:

 Liste der Kulturdenkmäler in Limbach (bei Kirn)
 Liste der Kulturdenkmäler in Limbach (Westerwald)
 Liste der Kulturdenkmale in Limbach (Vogtland)
 Liste der Kulturdenkmale in Limbach-Oberfrohna